Grong Grong (Meureudu), een plaats in Indonesië
Grong Grong (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Grong Grong (Grong Grong), een plaats in Indonesië
Grong Grong (Pante Bidari), een plaats in Indonesië